Gara de Sud se poate referi la:

Gara de sud (cartier), Târgu Mureș.
Gara de Sud (Chișinău)
Gara de Sud (Ploiești)